Rivière Goulet peut désigner:

 Rivière Goulet (rivière Bécancour), Municipalité régionale de comté d'Arthabaska, Centre-du-Québec, Québec, Canada
 Rivière Goulet (rivière Vermillon), Mauricie, Québec, Canada